Ein Kontaktfuß ist ein Sockelbauteil, das für die Stromversorgung des Bauteils über eine Steckverbindung sorgt. Über Kontaktfüße verfügen Wasserkocher, Schmelzsicherungen und Leuchtdioden. Im Falle von Leuchtdioden benutzt man auch den englischsprachigen Begriff Pin. Ein Kontaktfuß ist häufig das Gegenstück zum Lampensockel und ist nicht mit dem Quetschfuß im Inneren des Glühlampensockels zu verwechseln.

Verbindungstechnik (Elektrotechnik)